Кубок Болгарії з футболу 2011–2012 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вперше здобув «Лудогорець».

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2011

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 листопада 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 листопада 2011

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 березня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 березня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2011—2012
Болгарія
Болгарія
2011 у болгарському спорті
2012 у болгарському спорті